

Ніколаєвське — село, Ульотівський район, Забайкальський край
 Ніколаєвське — село, Шабалінський район, Кіровська область
 Ніколаєвське — село, Ядринський район, Чувашія

ru:Николаевское